MLG steht für:
 Major League Gaming, eine amerikanische E-Sport-Liga
 Marineleichtgeschütz, siehe MLG 27
 Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden
 Martin-Luther-Gymnasium 
 Multi-Level-Governance, siehe Mehrebenensystem

mlg steht für:
 Malagasy (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Amtssprachen auf Madagaskar

Abkürzung